Grzbiet (deutsch: Buckel) steht für Berge in Polen:
 Hutniczy Grzbiet im Riesengebirge (1050 m) siehe auch: Hutniczy-Grzbiet-Hütte 
 Lasocki Grzbiet  im Riesengebirge 
 Kowarski Grzbiet 
 Wołowy Grzbiet in der Hohen Tatra 
 Główny Grzbiet Slezský